Ба́зовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Базовая улица — улица в Кирове.
 Базовая улица — улица в Москве.
 Базовая улица — улица в Серпухове.
 Базовая улица — улица в Тольятти.
 Базовая улица — улица в Ярославле.

Беларусь 
 Базовая улица — улица в Гомеле.